

Automobili 
 BMW Serie 3 Compact – autovettura prodotta in serie dalla BMW
 Pianale FGA Compact piattaforma per vetture sviluppata dalla Fiat Chrysler Automobiles
 Vettura compact – tipo di autovettura

Editoria 
 Compact – variazione del tabloid
 Compact – rivista politica tedesca

Altro 
 Compact disc – tipo di disco ottico
 KC Compact – computer